Bang o bangs puede hacer referencia a:

Geografía 
 Bangs, una localidad en el estado estadounidense de Texas.

Publicaciones 
 Bang!, una revista española sobre historietas (1968-1977).

Cine y televisión 
 Bang! Todo suena, un programa de televisión chileno (2007-2009) conocido posteriormente como Todo suena.
 BangTV!, un canal de televisión por cable chileno.

Juegos 
 Bang!, un juego de cartas.

Música 
 Bang Records, un sello discográfico.

Grupos y músicos 
 Bang, un grupo de música rock estadounidense.
 Bang, un grupo de música pop griego.

Canciones 
 «Bang» (2015), una canción de Anitta.